Montmorency je lahko:
 Montmorency, naselje v Franciji, predmestje Pariza
 Anne Montmorency, francoski maršal
 Henri Montmorency, francoski admiral